Международный аэропорт «Элиникон» () — аэропорт в Греции, в Элиниконе, южном пригороде Афин. Являлся главным аэропортом Афин до 2001 года, когда был заменён новым аэропортом «Элефтериос Венизелос». Аэропорт расположен в 7 километрах к югу от Афин и к западу от Глифады.

История 
Аэропорт был построен в 1938 году. В 1941 году Третий рейх вторгся в Грецию, и авиабаза Каламаки (в то время — название аэропорта) использовалась Люфтваффе в качестве авиабазы во время оккупации. После окончания войны правительство Греции дало США разрешение на использование аэропорта с 1945 по 1993 года.

Авиабаза  открыта 1 октября 1945 года. Аэродром использовался  для полётов между Римом и Средним Востоком. 2 мая 1946 года авиабаза была закрыта для работ по восстановлению аэропорта по доктрине Трумэна и плану Маршалла. В мае 1947 года начата реконструкция объектов аэропорта. 1 июля 1948 года на аэродроме были размещена 1015-я (1632-я) эскадрилья аэродромного обслуживания и 10 транспортных самолётов Douglas C-47 Skytrain. 15 ноября 1948 года открыт новый командно-диспетчерский пункт. 13 мая 1951 года открыт новый пассажирский и грузовой терминал. В 1956—1958 году авиабаза была перемещена на одну сторону, аэропорт передан гражданской авиации Греции и назван Афинским международным аэропортом.

В 1960—1969 годах построен второй терминал по проекту архитектора Ээро Сааринена.

По соглашению, Военно-воздушные силы США работали в зоне аэропорта до 1988 года. В 1988 году Греция решила не продлевать соглашения, и ВВС США свернули свою деятельность в аэропорту в 1991 году. Аэропорт был базой национальной авиакомпании Греции Olympic Airlines.

Аэропорт располагал двумя терминалами: западным для Olympic Airlines и восточным — для других авиакомпаний. До закрытия аэропорт обслуживал до 12 миллионов пассажиров в год. Последним самолётом, отправившимся из аэропорта, был Boeing 737, летевший в Салоники.

После закрытия, северо-западная часть аэропорта была переделана под  для соревнований во время летних Олимпийских игр 2004 года. Был построен  для бейсбола,  для софтбола,  для хоккея на траве,  для гребли на байдарках и каноэ. Также, под Олимпиаду один из ангаров был переделан в , в котором проходили финальные соревнования по гандболу и групповой этап соревнований по баскетболу, и  для фехтования.

В апреле 2011 года в западном терминале был открыт музей Olympic Airlines, среди экспонатов которого — 3 самолёта, оставшиеся в аэропорту ещё с закрытия. Радарный центр Афин по прежнему расположен в Элиниконе.

В заброшенном здании аэропорта образовался стихийный лагерь беженцев из Сирии и Афганистана. В июне 2016 года в нём проживало 1200 человек. В июне 2017 года лагерь был эвакуирован в лагеря беженцев в Дервени и Фивы.

Список инцидентов 
 26 декабря 1968: обстрел боевиками НФОП самолета авиакомпании Эль Аль. 1 пассажир погиб, тяжело ранена бортпроводница.
 8 декабря 1969 года: Douglas DC-6 врезался в гору. Все 90 человек на борту погибли.
 21 октября 1972 года: NAMC YS-11 упал в море при плохой видимости. Из 57 человек на борту 37 погибли.
 23 января 1973 года:  упал вскоре после взлёта. Один из трёх пассажиров погиб.
 8 октября 1979 года: Douglas DC-8 выкатился за пределы ВПП, возникший после этого пожар унёс жизни 14 пассажиров из 154.
 24 марта 1992 года: грузовой Boeing 707 врезался в гору, погибли 7 человек.

Примечания 

Аэропорты Греции
Транспорт Афин
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1938 году
Южные Афины
1938 год в Греции
Появились в 1930-е годы в Греции